Il singolare  del Virginia National Bank Men's Pro Championship 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Kevin Kim ha battuto in finale Somdev Devvarman 6–4, 6–7(8), 6–4.

Teste di serie

  Michael Russell (quarti di finale)
  Kevin Kim (campione)
  Somdev Devvarman (finale)
  Kevin Anderson (secondo turno)

 Ryan Sweeting (semifinali)
 Grega Žemlja (primo turno)
 Roko Karanušić (secondo turno)
 Jesse Witten (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Virginia National Bank Men's Pro Championship 2009